Spartakus byl starověký římský otrok a gladiátor.

Může se jednat také o:
 Spartakus (film, 1960) – americký film z roku 1960 režisérů Stanleyho Kubricka a Anthony Manna s Kirkem Douglasem v hlavní roli
 Spartakus (film, 2004) – americký televizní film z roku 2004 režiséra Roberta Dornhelma
 Spartakus (Loukotková) – dvoudílný román Jarmily Loukotkové
 Spartakus (Howard) – román Howarda Fasta z roku 1954
 Spartakus, gladiátor a svoboda – román Gérarda Pacauda
 Spartakus (balet) – balet Arama Chačaturjana
 Spartakus (divadelní hra) – divadelní hra Pavla Hanuše
 Spartakus (seriál) – americký seriál (2010–2013)
 Spartakus: Bohové arény – americká minisérie (2011), prequel k seriálu z roku 2010
 Spartakus a podmořské slunce – francouzský animovaný seriál (1985–1987)